Muhàmmad Xah II Tughluk, (1325-51) sultà de Delhi
 Nàssir al-Din Muhàmmad Xah III Tughluq ibn Firuz Xah, (1389/1390-1393) sultà de Delhi